Salknappen ( für Sattelknauf) ist der Name folgender Berge:
 Salknappen (Königin-Maud-Land) in der Sverdrupfjella, Königin-Maud-Land, Antarktika
 Salknappen (Peter-I.-Insel) auf der Peter-I.-Insel in der Antarktis